Білальонґа-да-Те (Catalan pronunciation: [ˌbiləˈʎoŋɡə ðə ˈtɛɾ]) — село в Іспанії, у складі провінції Жирона та автономної спільноти Каталонія.

Примітки

Посилання 

 Сторінки державних даних (in Catalan)

Ріпульєс